Giovanni Benini ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Benini (Bischof) (1569–1636), italienischer Geistlicher, Titularerzbischof von Hadrianopolis in Haemimonto
 Giovanni Antonio Benini (1812–1895), italienischer Geistlicher und Bischof von Pescia